Drummond Island kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Drummond Island (ö i Kina),

Kiribati 

 Tabiteuea Island, atoll, Gilbertöarna, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar